

Рівер-Бенд — місто, штат Північна Кароліна
 Рівер-Бенд — селище, штат Міссурі